Il campionato europeo di pallavolo femminile 1955 si è svolto dal 15 al 26 settembre a Bucarest, in Romania: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali europee e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Cecoslovacchia.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Cecoslovacchia(Primo titolo)

Secondo posto
URSS

Terzo posto
Polonia

Classifica finale

Collegamenti esterni